Ekeh ist der Familienname folgender Personen:

Leo Stan Ekeh (* 1956), nigerianischer Geschäftsmann
Peter Palmer Ekeh (1937–2020), nigerianischer Soziologe
Sunny Ekeh Kingsley (* 1981), nigerianischer Fußballspieler